L'équipe cycliste Watersley International est une équipe cycliste féminine néerlandaise. Elle est connue sous le nom de Maaslandster auparavant et devient professionnelle en 2019.

Histoire de l'équipe

Classements UCI

Encadrement

Watersley International en 2019

Effectif

Victoires

Notes et références 

Watersley International
Watersley International